Franz Zelenka ist der Name folgender Personen:

* Franz Zelenka (Architekt) (1873–1919), österreichischer Architekt und Baumeister 
 Franz Zelenka (Politiker) (1886–1960), österreichischer Politiker (SdP)